Battlefield Earth steht für:
 Battlefield Earth, Originaltitel des Romans Kampf um die Erde (1980) von L. Ron Hubbard
 Verfilmung dieses Romans: Battlefield Earth – Kampf um die Erde (2000)